Benoît Graffin (1966- ), scénariste et réalisateur français. 
 Greg Graffin (1964- ) est un chanteur américain.
 Philippe Graffin, violoniste français.
 
Patronyme français